The Critic bezeichnet:

 The Critic (Kurzfilm), animierter US-amerikanischer Kurzfilm (1963)
 The Critic (Fernsehserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (1994–1995)